Het Yawadoo cycling team was een Belgisch continentaal wielerteam.

Ploeg per jaar

2007

2008

Bekende (ex)renners

Externe links
 Officiële website

Belgische wielerploeg